Central Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Central Peak (Nevada)	
 Central Peak (Oklahoma)	
 Central Peak (Washington)